Fryderyk VI (1167–1191) – książę Szwabii od 1167
 Fryderyk VI (1371–1440) – burgrabia norymberski, jako Fryderyk I –  elektor Brandenburgii od 1415
 Fryderyk VI (1617–1677) – margrabia badeński od 1659
 Fryderyk VI Oldenburg (1768–1839) – król Danii od 1808, król Norwegii w latach 1808–1814
 Fryderyk VI (1769–1829) – landgraf Hesji-Homburg od 1820